Partido do Progresso (Islândia)
 Partido do Progresso Nacional — Lituânia
 Partido do Progresso (Noruega) 
 Partido do Progresso / Movimento Federalista Português — de Portugal, extinto

Desambiguações de política
Desambiguações de organizações